Крас (геоморфологија), подручје типичног развоја крашког процеса

или:
 Крш (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Црна Гора
 Крш (Перушић), насеље у општини Перушић, Хрватска